Ammoniumcarbonaat
 Ammoniumwaterstofcarbonaat